Hrvatska:
Podrebar (Bosiljevo), naselje u općini Bosiljevo
Podrebar (Buzet), gradsko naselje Buzeta